Saint Achille, fêté le , désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes
 Achille ou Achillée, martyr romain, compagnon de Nérée (probablement à la fin du  ; fêté le 12 mai.
 Achille de Valence († 212), diacre à Valence en Espagne et martyr à Lyon ; fêté le 23 avril.
 Achille d'Alexandrie († 312), en grec Achillas, patriarche d'Alexandrie ; fêté le 3 juin en Orient et le 13 juin en Occident.
 Achille de Larissa († 330), évêque ; fêté le 12 mai en Occident et le 15 mai en Orient.
 Achille de Scété (), moine au désert de Scété en Égypte, père du désert ; fêté le 17 janvier.

Saints et bienheureux catholiques
 Achille Kiwanuka († 1886), martyr d'Ouganda ; fêté le 3 juin.
 Achille Puchala († 1943), avec Hermann Stepien, bienheureux, prêtres franciscains martyrs fusillés et brûlés par les nazis en Pologne ; fêtés le 19 juillet.

Saints orthodoxes
 Achille des Grottes de Kiev, hiérodiacre ; fêté le 4 janvier.

Références